Their Baby – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Their Baby – film del 1919 prodotto dalla Southern California Production Company